Gravina puede referirse a:
, fue un crucero no protegido de la Armada Española de la clase Velasco.

, fue un destructor de la Armada Española perteneciente a la Clase Churruca. 

, fue un destructor de la clase Gearing que prestó servicio en la Armada de Estados Unidos desde 10 de julio de 1945 al 31 de agosto de 1972 y en la Armada Española desde el 13 de septiembre de 1972 al 30 de septiembre de 1991.

Nombres de buques de la Armada de España